Кирва — топоним в России:
 Кирва — деревня в Пестовском районе Новгородской области;
 Кирва — река, приток Мологи.
 Кирва, Гилберт — кенийский легкоатлет, бегун на длинные дистанции.
 Кирва, Юнис (род. 1984) — кенийско-бахрейнская легкоатлетка.